Phraates is de naam van verschillende koningen van de Parthen:
Phraates I (176-171 v.Chr.)
Phraates II (138-129 v.Chr.)
Phraates III Theos (70-57 v.Chr.)
Phraates IV (38-2 v.Chr.)
Phraataces, ook wel bekend als Phraataces (2 v.Chr. - 4 na Chr.)